Můstek è una stazione della metropolitana di Praga che serve come un punto di interscambio tra la linea A e la linea B. 

Durante gli scavi per la costruzione della stazione è stato riportato alla luce un ponte medievale, che ha originato il nome della fermata (můstek significa "piccolo ponte").

La fermata sulla linea A (completata nel 1978) ha due uscite una delle quali, attraverso delle scale mobili, conduce alla piazza San Venceslao al di sotto della quale è possibile osservare il ponte medievale. Un sistema di corridoi collega la stazione della Linea A con la stazione della Linea B, che si trova diversi metri più in profondità e che è stata completata nel 1985.

Altri progetti

Stazioni della metropolitana di Praga